Ни́колас (Ни́ко) Хю́лькенберг (; род. 19 августа 1987 года, Эммерих-ам-Райн, ФРГ) — немецкий автогонщик; гонщик Формулы-1; победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (2015); обладатель Кубка мира A1 Grand Prix (2006—07) в составе национальной сборной Германии; чемпион серии GP2 (2009); чемпион Евросерии Формулы-3 (2008); победитель F3 Masters (2007). Обладатель рекорда Формулы-1 по количеству проведённых Гран-при без единого подиума.

Первые годы 
Начал карьеру с картинга в 1997 году, через пять выиграл юниорский чемпионат Германии, в 2003 году стал лучшим по итогам абсолютного первенства. В 2005 году перешёл в немецкое первенство Формулы-БМВ, подписав контракт с ведущей командой Josef Kaufmann Racing. Хюлькенберг за счёт стабильных финишей смог к концу года побороться за титул не только в кубке новичков, но и в абсолютном зачёте. Чуть удачнее, чем основной конкурент швейцарец Себастьен Буэми, проведя финальный этап сезона на Хоккенхаймринге, он завоевал титул победителя серии. В Мировом финале подобных серий из-за ошибочных действий на трассе в период режима машины безопасности он был оштрафован и занял третье место.

В Формуле-3 сначала Хюлькенберг провёл год в немецком первенстве, затем ещё два сезона выступал в евросерии. В 2008 году стал чемпионом евросерии. За год до того выиграл престижный F3 Masters на бельгийской трассе «Золдер».

Параллельно с этими гонками его менеджер Вили Вебер устроил Хюлькенберга в серию A1 Grand Prix. При технической поддержке Super Nova Racing Хюлькенберг в чемпионате-2006/07 практически в одиночку привёз немецкую команду к титулу сильнейшей. По ходу того сезона он выиграл подряд шесть гонок. Немцы набрали 128 очков, опередив ближайшего конкурента на 35 баллов.

Осенью 2008 года Хюлькенберг перешёл в гонки серии GP2. Сотрудничая со знакомым по евросерии Формулы-3 коллективом, он провёл два этапа азиатского первенства, выиграл обе квалификации и одну из четырёх гонок. В гонках основного первенства, борясь с Виталием Петровым, Роменом Грожаном и Лукасом ди Грасси, Хюлькенберг одержал пять побед. По итогам сезона он набрал 100 очков, а ближайший конкурент на четверть меньше.

Формула-1

2007—2012 
В 2007 году Вебер организовал Хюлькенбергу тесты в составе команды «Уильямс» на трассе «Херес», по итогам которых был подписан контракт тестового гонщика на будущий год. Пара лет работы в команде в различных программах симуляций привела к тому, что когда накануне сезона- Williams отказался от сотрудничества с Toyota, то место Кадзуки Накадзимы было предложено занять именно Хюлькенбергу.

Хюлькенберг дебютировал в чемпионате мира на Гран-при Бахрейна, закончив гонку на 14 месте. На третьем этапе в Малайзии он впервые пробился в третий сегмент квалификации, где заработал право стартовать с третьего ряда, а в гонке набрал первые очки. До конца года Хюлькенберг ещё семь раз участвовал во всех сегментах квалификационного отбора (на подсыхающей трассе в Интерлагосе он даже завоевал поул) и шесть раз финишировал в первой десятке, заняв в чемпионате 14-е место с двадцатью двумя очками. По окончании сезона соглашение с Хюлькенбергом не было продлено.

Хюлькенберг подписал контракт третьего гонщика с командой «Форс Индия». Когда перед сезоном-2012 команда вынуждена была временно отказаться от услуг Адриана Сутиля, заменой ему был выбран именно Хюлькенберг. Индийская машина весь сезон позволяла пилотам бороться в конце первой десятки: в квалификациях немец десять раз пробивался в третий сегмент, заняв на старте гонки в Хоккенхаймринге место на втором ряду. В гонках Хюлькенберг также был стабилен — 11 финишей в очковой зоне позволили ему набрать 66 очков и занять 11 место в личном зачёте. В последней гонке сезона — в Бразилии — Хюлькенберг в сложных погодных условиях смог побороться за победу, но ошибка на мокрой трассе привела к развороту и штрафу, отбросившему его на пятое место.

2013—2014 
Force India собиралась продлить контракт с Хюлькенбергом, но слухи о финансовых проблемах у владельцев индийского коллектива вынудили его отклонить предложение и подписать контракт с командой «Заубер». На Гран-при Китая он смог даже лидировать в гонке. В дальнейшем, из-за проблем с финансированием, развитие машины замедлилось, но начиная с Сильверстоуна, Хюлькенберг стал регулярно финишировать в очковой группе, иногда борясь на равных с лидерами сезона, и к концу сезона попал в первую десятку чемпионата, вытянув Sauber на седьмую строчку кубка конструкторов.

Через год Sauber заметно сдал, а Хюлькенберг вернулся в Force India, прошедшую смену регламента, при сотрудничестве с Mercedes, заметно продуктивнее: Хюлькенберг некоторое время боролся за третье место в чемпионате, но постепенно опустился на девятую строчку, набрав за 14 финишей в первой десятке 96 очков.

2020 
Перед Гран-при Великобритании Хюлькенберг заменил в составе Racing Point заразившегося коронавирусом Серхио Переса и принял участие в двух Гран-при: Великобритании и 70-летия. Не сумев стартовать в первой гонке по техническим причинам, во второй Хюлькенберг финишировал на 7-м месте, набрав для команды 6 очков. Перед квалификацией Гран-при Айфеля на Нюрбургринге стало известно о том, что Хюлькенберг заменит жаловавшегося на плохое самочувствие Лэнса Стролла. О замене стало известно в последний момент, и в квалификации Хюлькенберг смог показать лишь последнее время — при этом в гонке он финишировал на 8-м месте.

2021 
В 2021 Хюлькенберг вернулся в Формулу-1 в качестве резервного гонщика команды Aston Martin.

2022 
В начале сезона-2022 Хюлькенберг заменил в составе Aston Martin заболевшего коронавирусом Феттеля и выступил на Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Не имея особого опыта за рулем данного автомобиля, Хюлькенберг смог в квалификации Бахрейна опередить напарника и еще двоих соперников, в гонке же оказался последним, 17-м. Гонка в Саудовской Аравии ознаменовалась большим количеством сходов, однако машины Aston Martin финишировали на двух последних местах. Напарника Хюлькенберг опередил, завоевав 12-е место. В августе Хюлькенберг вернулся за руль машины Aston Martin для участия в шинных тестах Pirelli на Хунгароринге.

2023 
17 ноября 2022 года было подтверждено, что Хюлькенберг станет основным гонщиком команды Хаас в 2023 году, став напарником Кевина Магнуссена и заменив соотечественника Мика Шумахера.

Тесты IndyCar 
25 октября 2021 года Хюлькенберг принял участие в тестах IndyCar в Barber Motorsports Park за рулем машины команды Arrow McLaren SP. Глава McLaren Racing Зак Браун накануне тестов заявил, что Хюлькенберг входит в число главных кандидатов на место третьего гонщика в команде.

Проехав более 100 кругов, Хюлькенберг показал лучшее время в 1:17,454 секунды, что примерно на секунду медленнее круга победителя Indy Lights 2021 года Дэвида Малукаса. Руководитель Arrow McLaren Тейлор Кил высоко оценил уровень вождения Нико Хюлькенберга.

Хюлькенберг не стал продолжать карьеру в IndyCar, заявив, что отказывается от участия по личным причинам.

Статистика результатов

Евросерия «Формулы-3» 

Жирным выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке.В верхней строчке показаны результаты субботних гонок, в нижней — воскресных.

GP2 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В первой строчке показаны результаты длинных (субботних) гонок, во второй — спринтерских (воскресных) гонок.

Формула-1 

|-
!
! AT&T Williams
! Williams  FW32
! Cosworth CA2010 2,4 V8
! 

|
|
|
!|

|-
!
! Force India  F1 Team
! Force India  VJM04
! Mercedes  FO 108X 2,4 V8
! 

|
|
|

|-
!
! Force India  F1 Team
! Force India  VJM05
! Mercedes FO 108X 2,4 V8
! 

|
|
!|

|-
!
! Sauber F1 Team
! SauberC32
! FerrariType 056 V8
! 

|
|
|
!|

|-
!
! Sahara Force  India F1 Team
! Force India  VJM07
! Mercedes PU106A  Hybrid 1,6 V6
! 

|
|
|
!|

|-
!
! Sahara Force  India F1 Team
! Force India  VJM08
! Mercedes PU106B  Hybrid 1,6 V6
! 

|
|
|
!|

|-
!
! Sahara Force  India F1 Team
! Force India  VJM09
! Mercedes PU106С  Hybrid 1,6 V6
! 

|
!|

|-
!
! Renault Sport F1 Team
! Renault R.S.17
! Renault R.E.17 1,6 V6T
! 

|
|
!|

|-
!
! Renault Sport F1 Team
! Renault R.S.18
! Renault R.E.18 1,6 V6T
! 

|
!|

|-
!
! Renault F1 Team
! Renault  RS19
! Renault E-Tech 19 1,6 V6
! 

|
!|

|-
!
! BWT Racing Point F1 Team
! Racing Point  RP20
! Mercedes M11 EQ Performance 1,6 V6 t
! 

||||||||||
!|

|-
! 
! Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team
! Aston Martin AMR22
! Mercedes F1 M13 E Performance 1,6 V6 t
! 

!|

|-
! 
! Haas F1 Team
! Haas VF-23
! Ferrari 066/10 1,6 V6 t
! 

|}

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Картингисты
Автогонщики Германии
Пилоты Формулы-БМВ ADAC
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты GP2 из Германии
Пилоты GP2 Asia
Чемпионы GP2 и GP2 Asia
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Формулы-1 из Германии
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1 2020-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Williams
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Force India
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Sauber
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Renault
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Racing Point
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Aston Martin
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Пилоты FIA WEC
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Германии
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты ART Grand Prix